Elisabeth Eberl – giavellottista austriaca
 Irmfried Eberl – medico e militare austriaco naturalizzato tedesco
 Luke Eberl – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Max Eberl – ex calciatore e dirigente sportivo tedesco